Az 585-ös busz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, Monor és Csévharaszt között közlekedik. 2016. október 2-áig 2240-es jelzéssel közlekedett.

Megállóhelyei

!Perc (↓)
! Megállóhely
!Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Monor, autóbusz-állomásvégállomás||27
|align=left|
|-
|∫|| Monor, Vigadó||26
|align=left|
|-
|1|| Monor, orvosi rendelő||25
|align=left|
|-
|2|| Monor, vasútállomás bejárati út||24
|align=left|
|-
|3|| Monor, vasútállomás||22
|align=left|
|-
|5|| Monor, Kistemplom||20
|align=left|
|-
|8|| Monor, Vasadi út||17
|align=left|
|-
|12|| Vasad, községháza bejárati út||13
|align=left|
|-
|13|| Vasad, Rákóczi utca||12
|align=left|
|-
|14|| Vasad, Szabadság út 53.végállomás||11
|align=left|
|-
|16|| Vasad, Incefi-ház||9
|align=left|
|-
|18|| Csévharaszt, Csillag sarok||7
|align=left|
|-
|19|| Csévharaszt, községháza||6
|align=left|
|-
|21|| Csévharaszt, harangláb||4
|align=left|
|-
|23|| Csévharaszt, Petőfi Sándor utca||2
|align=left|
|-
|24|| Csévharaszt, Petőfi Sándor utca 56.||1
|align=left|
|-
|25|| Csévharaszt, autóbusz-fordulóvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Monor autóbuszvonalai